Toponímia:
 Champs (Aisne)
 Champs (Orne)
 Champs (Puèi Domat)
 Champs-sur-Marne, municipi francès al departament de Sena i Marne (regió de l'Illa de França) 
 Champs-sur-Tarentaine-Marchal, municipi francès al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia)
 Champs-sur-Yonne, municipi francès al departament del Yonne 
 Les Champs-de-Losque, municipi francès al departament de Manche 
 Les Champs-Géraux, municipi francès al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 Los Champs e Romenh, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Cantó de Champs-sur-Marne
 Quatre-Champs, municipi francès al departament de les Ardenes 
 Biografies: Ettore de Champs (), músic del Romanticisme